Дрегічешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сепата.
 Дрегічешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Космінеле.